Партия нацистов или Нацистская партия (исландский: Flokkur Þjóðernissinna) — национал-социалистическая партия, существовавшая в Исландском Королевстве с марта 1934 по 1944 годы.

Источники 
 Ásgeir Guðmundsson, «Nazism in Iceland», S. U. Larsen, B. Hagtvet & J. P. Myklebust, Who Were the Fascists: Social Roots of European Fascism, Scandinavian University Press, Oslo, 1980. ISBN 82-00-05331-8
 Il Martello di Thor. Il fascismo islandese, In: Fraquelli Marco, Altri duci. I fascismi minori tra le due guerre, Mursia, Milano, 2014

Нацистские партии 
Политические партии Исландии